Zestawienie meczów reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Jacka Gmocha.

Opis 
Kadencja Jacka Gmocha trwała w okresie od sierpnia 1976 roku do września 1978 roku. Gmoch w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutował 16 października 1976 roku w Porto w wygranym 2:0 meczu eliminacyjnym mistrzostw świata 1978 z reprezentacją Portugalii po dwóch golach Grzegorza Laty (49', 77'). Za kadencji Gmocha drużyna Biało-Czerwonych awansowała na mistrzostwa świata 1978 w Argentynie, na których dotarła do drugiej rundy, w której zajęła 3. miejsce w Grupie 2, co uznano w Polsce za porażce. Ostatnim meczem Gmocha w roli selekcjonera reprezentacji Polski był mecz eliminacyjny mistrzostw Europy 1980 w Reykjaviku z reprezentacji Islandii, rozegrany 31 sierpnia 1978 roku oraz zakończony wygraną drużyny Biało-Czerwonych 2:0.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze 

 – mecz na neutralnym terenie

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  5:2 (05.04.1978, Poznań)
 Najwyższa porażka:  1:4 (07.09.1977, Wołgograd)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 5 (, , , , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 10 (, , , , , , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 4 (, {Reprezentacja|BUL|wariant=1971|pn}}, , )
 Najszybciej zdobyty gol: Włodzimierz Lubański (, 22.03.1978, Luksemburg) – 2 min.
 Najszybciej stracony gol:  Leonid Buriak (07.09.1977, Wołgograd) – 6 min.

Strzelcy

Skład na Mistrzostwa Świata 1978

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Jacka Gmocha

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze w bazie Hppn.pl

Gmoch